Liste der Baudenkmale in Königsfeld oder Liste der Baudenkmäler in Königsfeld steht für:

 Liste der Baudenkmale in Königsfeld (Mecklenburg), Gemeinde Königsfeld, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmäler in Königsfeld (Oberfranken), Gemeinde Königsfeld, Landkreis Bamberg, Bayern